Ля () в сольмизации (сольфеджио) — нота, мнемоническое обозначение шестой ступени диатонического звукоряда. Аналогично обозначению A или Ас. Отстоит на целый тон от соль и на целый тон от си.

Частота звука в первой октаве (равномерно темперированный строй): 440 герц (см. A440). Стандартная частота камертона.

В стандартном гитарном строе ля первой октавы соответствует первой (самой тонкой) струне, зажатой на пятом ладу. Как правило, является эталонной для настройки гитарного оборудования (в том числе тюнеров).

С ноты ля (A) начинается обозначение нот латинскими буквами.

Происхождение названия 
Название ноте дано по первому слогу шестой строчки посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — labii reatum («...устен нечистых...») — где каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский.

Нотные обозначения

Примечания

Ссылки 
 
 Теория сольфеджио.
 Таблица музыкальных нот.
 Music theory online: staffs, clefs & pitch notation .

Музыкальные термины
Музыкальные звуки